Prince of Persia 2:

 «Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame» — вторая часть оригинальной игры «Prince of Persia»
 Prince of Persia: Warrior Within — вторая часть игры «Prince of Persia: The Sands of Time»